Független résztvevőkként négy különböző olimpián vettek részt sportolók:
 Független résztvevők az 1992. évi nyári olimpiai játékokon (Jugoszlávia)
 Független résztvevők a 2012. évi nyári olimpiai játékokon (Holland Antillák és Dél-Szudán)
 Független résztvevők a 2014. évi téli olimpiai játékokon (India)
 Független résztvevők a 2016. évi nyári olimpiai játékokon (Kuvait)

Lásd még 
 Egyéni olimpiai versenyzők a 2000. évi nyári olimpiai játékokon (Kelet-Timor)